When the Lights Go Out – singolo dei Five del 1998
When the Lights Go Out – EP di Havana Brown del 2012